Миха́йловский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Михайловский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Михайловский переулок — переулок в Киеве.

См. также 
 Михайловская улица
 Михайловский проезд